Ajuê São Benedito é filme independente de drama brasileiro de 2004 dirigido e escrito por Paulo Miranda.

A direção de fotografia é de Sandro Miranda, teve distribuição feita por LuxAmazônia Produções Cinematográficas. Recebeu apoio da prefeitura de Gurupá, município localizado no interior do estado do Pará.

Sinopse 
Coronel Venâncio é um importante latifundiário da região de Gurupá e tenta se casar com Rosinha, filha do coronel Genésio. Porém este já tinha prometido para São Benedito que sua filha se casaria com o homem que ela escolhesse, perante sua imagem. Por outro lado, Rosinha se apaixona por Chico, que é um dos peões da fazenda de seu pai, comprometendo-se com ele.

Elenco 
Ricardo Daniel Sabóia... Francisco "Chico"
Creusileni Andrade... Rosa "Rosinha"
Manoel Barbosa de Oliveira... Coronel Venâncio
Reselilson Pantoja... Cornélio
Crescêncio Brito... Coronel Genésio
Shirla Pessoa... Maria José
Adilson Corrêa... Padre
João Rozildo Louxard... Artesão
Antônio Monteiro... Artesão (Voz) [Não creditado]

O Projeto 
O filme AJUÊ é fruto do projeto FILMA PARÁ, desenvolvido pela Lux Amazônia e  consiste em motivar e capacitar comunidades do interior para realização de filmes - em vídeo, documentais ou de ficção sobre as suas realidades, utilizando-se de recursos humanos e infra-estrutura disponível nas próprias localidades.  É uma ação cultural de promoção humana e de cidadania. O projeto  mobiliza em cada edição centenas de pessoas das diversas faixa etárias e condição social, através de oficinas, atividades de produção, distribuição e exibições da obra realizada comunitariamente.

A Produção 
Uma característica fundamental do projeto é capacitar e envolver pessoas da própria comunidade em funções importantes no processo de realização dos filmes. Este objetivo foi plenamente alcançado em Gurupá. Em workshop e atividades práticas, a LuxAmazônia fez a capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento das diversas funções para a realização cinematográfica, assim a direção de produção, direção de arte, maquiagem, produção de set, assistência de direção, e tantas funções mais, foram assumidas pela própria comunidade de Gurupá, ao todo foram 30 participantes no corpo técnico e produção. A sede de produção do AJUÊ foi montada em espaço cedido pela Prefeitura de Gurupá, que também providenciou a infla-estrutura básica necessária para a execução dos trabalhos.

O Elenco 
O elenco do Ajuê é composto por 28 atores, todos selecionados entre os habitantes de Gurupá, município sede das filmagens. São professores, estudantes, donas de casa, pescadores, seringueiros e agricultores. Sujeitos simples e concretos da Amazônia que se dispuseram a dar vida aos personagens do filme e  assim ajudar a contar as suas próprias histórias e de seus antepassados recentes.

Ligações externas 
Página do filme Ajuê São Benedito

Filmes do Brasil de 2004
Filmes de drama do Brasil
Filmes em língua portuguesa da década de 2000